Mniopetalum är ett släkte av svampar. Mniopetalum ingår i familjen Tricholomataceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mniopetalum